Ла Тигра има више значења:

 Ла Тигра (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тигра (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Тигра (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Тигра (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тигра (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тигра (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тигра (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тигра, Палос Вердес (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тигра (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Тигра (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Тигра (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тигра (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику